Operazione Valchiria, nome con cui si fa erroneamente riferimento all'attentato a Hitler del 20 luglio 1944.
 Operazione Valchiria, film del 2008.
 Operazione Valchiria 2 - L'alba del Quarto Reich, film del 2016.